Obsolete – album di Dashiell Hedayat del 1971
Obsolete – album dei Fear Factory del 1998